Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Antonio Muñoz e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 2–6, 6–4, 7–6, 6–2.

Teste di serie

  Juan Gisbert /  Ilie Năstase (semifinali)
  Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)

  Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (semifinali)
  Antonio Muñoz /  Manuel Orantes (campioni)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1974